

Geografia da Argentina 
 Pellegrini (departamento) — da província de Santiago del Estero

 Carlos Pellegrini (Santa Fé) — comuna

Espécies de peixes 
 Barbus pellegrini — actinopterígeo da família Cyprinidae
 Eleotris pellegrini — da família Eleotridae
 Rheocles pellegrini — da família Bedotiidae

Desambiguações de topônimos